Ligné (Charente)
 Ligné (Loire-Atlantique)